Бејкер има више значења:
 Бејкер (острво), је ненастањен атол у Тихом океану који припада америчким острвима
 Округ Бејкер (Џорџија), је округ у америчкој савезној држави Џорџија
 Округ Бејкер (Орегон), је округ у америчкој савезној држави Орегон
 Округ Бејкер (Флорида), је округ у америчкој савезној држави Флорида
 Бејкер (Калифорнија), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Калифорнија
 Бејкер (Минесота), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Минесота
 Бејкер (Невада), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Невада
 Бејкер (Луизијана), град је у америчкој савезној држави Луизијана
 Бејкер (Мисури), град је у америчкој савезној држави Мисури
 Бејкер (Монтана), град је у америчкој савезној држави Монтана
 Бејкер (планина), је активни вулкан у америчкој држави Вашингтон близу канадске границе.